Cacolet, un panier pour les transports.
 Tricoche et Cacolet, un film français de Pierre Colombier sorti en 1938.
 Caçolet ou cassoulet.